El término PAU puede referirse a:
 Selectividad (examen);
 un Programa de Actuación Urbanística;
PAU de Vallecas, nombre del actual Ensanche de Vallecas.
 PAU del barrio de la Peseta, situado al oeste de la ciudad de Madrid entre los distritos de Latina y Carabanchel.